Синекрылый пе́ночковый певу́н () — вид птиц из семейства древесницевых. Первоначально его описал еще Карл Линней в своем труде Systema Naturae, но затем научное название несколько раз менялось вплоть до 2010 года.

Распространение 
Перелётная птица. Размножаются на востоке Северной Америки (юг канадской провинции Онтарио и восточная часть США), зимуют в Центральной Америке. Очень редко регистрируются залёты этих птиц в Европу.

Описание 
Длина тела 11.4-12.7 см, размах крыльев 17-19.5 см. Крылья голубовато-серые. Они контрастируют с жёлтым телом самца. Самка более тусклая и имеет меньше жёлтого на короне. Не достигшие зрелости особи оливково-зелёного цвета с такими же как у взрослых крыльями.

Биология 
Питаются насекомыми и пауками. Образуют гибриды с Vermivora chrysoptera там, где ареалы этх видов накладываются один на другой.

Консервация 
Это довольно обычная птица. МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Пеночковые певуны
Животные, описанные в 2009 году
Птицы Северной Америки